Sincerus (lat. „aufrichtig“) ist Pseudonym für
 Christoph Friedrich Ayrmann (Germanicus Sincerus; 1695–1747) deutscher Historiker
 Johann Albert Fabricius (auch: Veridicus; 1668–1736, deutscher Philosoph und Bibliograph) 
 Johann Paul Knohll (Sincerus Philalethes ca. 1628–1702), kursächsischer Weinfachmann, Amts-, Bau- und Weinbergsschreiber
 Johann Christian Lünig (1662–1740), deutscher Jurist, Historiker und Publizist.
 Georg Ludwig Oeder (Sincerus Pistophilus, 1694–1760), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph 
 Otto Piper (Burgenforscher) (1841–1921)
 Samuel Richter (Sincerus Renatus), († nach 1722), deutscher Theologe, Alchemist und Rosenkreuzer
 Georg Jakob Schwindel (Theophilus Sincerus; 1684–1752), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Tobias Heinrich Schubart (Theophilus Sincerus; 1699–1747), deutscher Theologe und geistlicher Dichter
 Georg Serpilius (Theophilus Sincerus; 1668–1723), evangelischer Theologe und Lieddichter
 Edmund Steinacker (1839–1929), deutsch-ungarischer Publizist und Politiker